Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Saint-Savin – Gironda
 Cantone di Saint-Savin – Vienne